Anna van Pruisen (1576-1625)
 Anna van Pruisen (1836-1918)